Cordeiro se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carmen Liucia dos Santos Cordeiro
 Nelson da Silva Cordeiro